Generali Ladies Linz 2003 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на закрытых хардовых кортах.

Турнир-2003 является 17-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 2-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Линце с 20 по 26 октября 2003 года. Турнир продолжал серию соревнований в Европе в рамках серии турниров осенней серии, проводящейся в конце года.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Анастасия Мыскина (№ 9 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 Generali Ladies Linz

 WTA Тур 2003

 Серия турниров 2й категории WTA

 Портал: Теннис

Австрия
Теннис
Октябрь 2003 года
2003